«Ба́нда ба́тьки Кны́ша» — советский немой фильм режиссёра Александра Разумного. Снят на студии «Госкино» в 1924 году.

Сюжет 
Действие разворачивается во времена Гражданской войны. Городок в прифронтовой полосе освобождён Красной Армией. В этом городке и окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства ведут «подрывную» работу. Тогда, чтобы выявить всех врагов советской власти, переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и пытаются спровоцировать к открытым совместным действиям всех, кто против советской власти.

В ролях

Ссылки 

Приключенческие фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы Александра Разумного
Фильмы СССР 1924 года